Список эпизодов американского телесериала «Засланец из космоса» о прилетевшем на Землю пришельце с целью уничтожить человечество, но у которого рушатся планы, из-за чего он вынужден жить среди людей.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телесериала
 Эпизоды сериала «Засланец из космоса» на сайте Internet Movie Database

Засланец из космоса